Williamson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Williamson County (Illinois)
 Williamson County (Tennessee)
 Williamson County (Texas)